Südwestfriedhof ist der Name folgender Friedhöfe:

Südwestfriedhof Dortmund
Südwestfriedhof Essen
Südwestkirchhof Stahnsdorf bei Berlin
Südwestfriedhof (Wien)